

Январь 
 Бабек, руководитель восстания иранских хуррамитов против Арабского халифата.

Март 
 Тиберий Неаполитанский, епископ Неаполя (818—838), святой, почитаемый в Римско-католической церкви.

Июнь 
 10 июня — Зиядет-Аллах I, эмир Ифрикии из династии Аглабидов (817—838).

Июль 
 27 июля — Мануил Армянин, византийский военачальник, занимавший должность доместика схол.

Декабрь 
 13 декабря — Пипин I, король Аквитании (814—838).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Абу Убайд аль-Касим ибн Саллам, арабский языковед, представитель куфийской школы грамматики, знаток Корана.
 Бонифаций II, граф Лукки, маркграф Тосканы (828—834), граф Корсики (828—834).
 Бран мак Фаэлайн, король Лейнстера (834—838).
 Виллерих, 2-й епископ Бремена.
 Виннок Шотландский, епископ, святой.
 Ратимир, правитель Паннонской Хорватии в первой половине IX века.

0838
Умершие в 838 году